Saint-Aubin-des-Bois kan syfta på:
 Saint-Aubin-des-Bois, Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois, Eure-et-Loir